

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Chwarzno – część miasta Gdynia
 Chwarzno – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa